Marek Kossakowski (ur. 1952) – polski dziennikarz i polityk
 Marek Kossakowski (ur. 1984) – polski aktor filmowy